

Patronyme 

 Jean Boubée (1900-1973), joueur français de rugby à XV ;
 Nérée Boubée (1806-1862), auteur français et enseignant à l'Université de Paris, membre de la Société Entomologique de France.

Autres 
 Les Éditions Boubée furent une maison d'édition française jusqu'en 2014, spécialisée dans les ouvrages naturalistes et de biologie.

Homophone